Алекса́ндр Никола́евич Киселёв:
 Киселёв, Александр Николаевич (1909—2001) — священник ЭАПЦ, РПЦЗ, Православной Церкви в Америке; протопресвитер.
 Киселёв, Александр Николаевич (род. 1962) — президент Национальной ассоциации участников электронной торговли.